Le Vaillant Petit Tailleur est un conte des frères Grimm.
Le Vaillant Petit Tailleur est une bande dessinée adaptée de ce conte.
Le Vaillant Petit Tailleur est un roman d'Éric Chevillard tiré de ce conte.